Kressenhof ist ein Ortsname:

 Kressenhof (Leutershausen), Weiler der Stadt Leutershausen im Landkreis Ansbach, Bayern
 Kressenhof (Westhausen), Wohnplatz in der Teilgemarkung Westhausen der Gemeinde Westhausen im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Kressenhof (Železná Ruda), Forsthaus-Wüstung im Stadtgebiet von Železná Ruda (deutsch Markt Eisenstein) im Okres Klatovy, Plzeňský kraj, Tschechien

Kressenhof ist ein Gebäudename:
 Kressenhof (Erlenstegen), ehemaliger Adelssitz in Erlenstegen, Stadt Nürnberg, Bayern; siehe Liste der Burgen, Schlösser und Herrensitze Nürnbergs#Erlenstegen